Никола́й Макси́мович Ивано́в:
 Иванов, Николай Максимович (1859—1935) — генерал-лейтенант, командир 3-го Кавказского армейского корпуса во время Первой мировой войны.
 Иванов, Николай Максимович (1918—1959) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Максимович — тракторист в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда (1950).